Людмила Андреевна Захарова (дев. Устинова)  (р. 14 марта 1939 г., Сталинск, ныне Новокузнецк) — советский российский филолог, преподаватель высшей школы. Кандидат филологических наук (1969). Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники за комплексное исследование русских говоров Среднего Приобья (1964—1995 гг.) (1997). Профессор кафедры русского языка филологического факультета Томского государственного университета (с 2000).

Биография 
Выпускница историко-филологического факультета ТГУ (1961).

Библиография 
Одна из составителей диалектических словарей Среднего Приобья, других словарных изданий.

 История названий Томских улиц / Г. Н. Старикова, Л. А. Захарова, Е. В. Иванцова и др. ; отв. ред. Г. Н. Старикова]. — Томск : Д-Принт, 2012. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000440571
 Захарова, Людмила Андреевна. «Словарь народно-разговорной речи г. Томска XVII — начала XVIII в.» как источник изучения антропонимии [Текст] / Л. А. Захарова // Вестник Томского государственного университета. Филология. — 2011. — N 4 (16). — С. 13-19.
 Захарова, Людмила Андреевна. К истории прикетских говоров XVII — начала XIII вв. : фонетика. Морфология : диссертация … кандидата филологических наук : 10.00.00 / Л. А. Захарова. — Томск, 1968. — 416 с.
 В. В. Палагина: годы и труды [Текст] : к 90-летию Томской филологии и 85-летию со дня рождения основателя историко-диалектического направления Томской научной школы Веры Владимировны Палагиной / Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Томский гос. ун-т», Филологический фак., Каф. русского языка; [редкол.: Л. А. Захарова (отв. ред.) и др.]. — Томск : Изд-во Томского ун-та, 2007. — 362, [3] с., [8] л. ил., портр., факс. : ил., портр., табл.; 21 см; ISBN 5-7511-1939-8
 Культура и антикультура: истина и заблуждение. Красота и благо : коллективная монография по материалам Международной научно-методологической конференции «Селивановские чтения» / [Акулич Мария Михайловна, Батурин Даниил Антонович, Бауэр Наталья Валентиновна и др. ; науч. ред. Л. Н. Захарова, Л. Н. Шабатура] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный инстмитут культуры». — Тюмень : ТИУ, 2018. — 185 с.; ISBN 978-5-9961-1867-0

Ссылки 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Захарова,_Людмила_Андреевна Захарова Людмила Андреевна] //Электронная энциклопедия ТГУ

Литература 
Выдающиеся выпускники Томского государственного университета /авт.-сост.: Фоминых С. Ф. (отв. ред.), Некрылов С. А., Грибовский М. В. и др. Томск: Изд-во ТГУ, 2013. 258 с.
выпускники Томского государственного университета
преподаватели Томского государственного университета
Родившиеся в Новокузнецке